Lazar – in varie lingue variante del nome Lazzaro

Geografia
 Gheorghe Lazăr – comune della Romania nel distretto di Ialomița, regione storica della Muntenia

Persone
 Aaron Lazar (1976) – attore teatrale statunitense
 Alexandru Lazăr (1991) – calciatore rumeno, di ruolo centrocampista 
 Berel Lazar, nato Shlomo Dovber Pinchas Lazar (1964) – rabbino, mistico e religioso italiano, ebreo ortodosso naturalizzato statunitense e russo
 Bob Lazar (1959) – imprenditore statunitense, sedicente fisico e controversa figura centrale nella discussione sugli UFO
 Costin Lazăr (1981) – calciatore rumeno
 Ecaterina Orb-Lazăr (1935) – ex schermitrice rumena
 Gheorghe Lazăr (1779-1821) – pedagogista romeno
 György Lázár (1924-2014) – politico ungherese
 Gyula Lázár (1911-1983) – calciatore ungherese, di ruolo centrocampista
 Lajos Lázár o Ludovic Lazar (1885-1936) – regista ungherese
 Marc Lazar (1952) – storico e sociologo francese della politica
 Pompei Lazăr (...–...) – calciatore rumeno, di ruolo portiere
 Susannah Lazar (1982) – astronoma amatoriale statunitense, di professione fisica medica
 Valeriu Lazăr (1968) – politico moldavo
 Veronica Lazar (1938-2014) – attrice rumena
 Zsofia Lazăr-Szabo (1967) – ex schermitrice rumena

Pagine correlate 
Lazare
Lazari
Lazaro